Алексе́й Коротков:
 Коротков, Алексей Андреевич (1910—1967) — советский химик, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Коротков, Алексей Васильевич (1906—1945) — нарком внутренних дел и госбезопасности Армянской ССР и Таджикской ССР.
 Коротков, Алексей Владимирович (род. 1976) — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Калининградской области.
 Коротков, Алексей Иванович (в монашестве Иаков; 1810—1885) — епископ муромский.
 Коротков, Алексей Иванович (1904—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Коротков, Алексей Иванович (1919—1982) — полный кавалер ордена Славы.